High dynamic range
 High dynamic range rendering
 Station Den Helder